Arrows A23 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Orange Arrows, выступавший в сезоне  года.

История

Результаты в гонках сезона  года

Примечания 

Шасси Arrows Формулы-1